El campo Flags en un protocolo de comunicaciones TCP, puede mediante 6 bits activar o desactivar cada una de las siguientes funciones:

 URG: Especifica a la máquina receptora la existencia de información urgente en el flujo de datos.
 ACK: Se corresponde con una respuesta de correcta recepción de un paquete anterior que se envió a otra máquina.
 PSH: Indica a la máquina receptora que debe pasar la información a la capa de aplicación (programas) lo más rápido posible.
 Flag RST: Especifica el reinicio de la conexión entre la máquina receptora y la emisora.
 SYN: Se utiliza para la sincronización de números de secuencia entre máquinas.
 FIN: Indica que debe empezar el proceso de fin de conexión.

Protocolos de Internet
Protocolos de nivel de transporte